Puede referirse a:
El río Giessen es un río de Alsacia.  
Giessen (Gießen) es una ciudad de Alemania, en Hesse.
La región administrativa de Giessen.
El distrito de Giessen.
La Universidad de Giessen ubicada en la ciudad del mismo nombre.